Казихи — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Казихи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Казихи — деревня в Себежском районе Псковской области.